Alessandro Conti – storico dell'arte italiano
Alessandro Conti – cantante metal italiano
Alessandro Conti – calciatore italiano
Alessandro Conti – giornalista e autore di fumetti italiano
Alessandro Conti – pallavolista italiano